La Coppa di Turchia 2007-2008 è la 23ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2007-2008.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2007-2008
Coppa del Presidente 2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile